43-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 7 по 13 сентября 1963 года в Стокгольме (Швеция). В нём приняли участие 93 спортсмена из 21 страны. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 38-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1963
Чемпионаты Европы в 1963 году
Сентябрь 1963 года
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Спорт в Швеции в 1963 году
1963 год в тяжёлой атлетике
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Швеции